Кузьмы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кузьмы — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Кузьмы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.